Horizon kan syfta på:

 Horizon (musikalbum) – ett album från 1975 av The Carpenters
 Horizon (låt) – en låt i Melodifestivalen 2021
 Horizon (tidskrift) – brittisk tidskrift 1940–1949